Ruševo je lahko:
 Ruševo Krmpotsko (Hrvaška)
 Ruševo (Hrvaška)